Мала Врбница може бити:

 Мала Врбница (Брус), насеље у општини Брус, Расински округ
 Мала Врбница (Крушевац), насеље града Крушевца,

Види још 
 Врбница